Dit is een lijst van schouten van Meijel.

Zie ook
 Lijst van burgemeesters van Meijel